Molero se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julián Molero
 Julián Julià Molero